Sex Power (film), een film van Henry Chapier uit 1970
Sex Power (album), een muziekalbum van Vangelis uit 1970